Osek può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca 
Osek, città del distretto di Teplice, nella regione di Ústí nad Labem
Osek, comune del distretto di Beroun, in Boemia Centrale
Osek, comune del distretto di Jičín, nella regione di Hradec Králové
Osek, comune del distretto di Písek, in Boemia Meridionale
Osek, comune del distretto di Rokycany, nella regione di Plzeň 
Osek, comune del distretto di Strakonice, in Boemia Centrale

Slovenia 

 Osek, insediamento nel comune di Nova Gorica.